Babina je zaselak na sjevernoj obali Korčule, primorski dio naselja Blato. Nalazi se 14 km sjevernoistočno od Blata i 47 km zapadno od grada Korčule. Babina je poznata po istoimenoj šljunčanoj plaži. Kroz Babinu prolazi lokalna cesta L69019.

Izvori 

Korčula